Falso – notizia o affermazione logica che non corrisponde alla realtà, in contrapposizione con vero 
 Falso – reato dell'ordinamento penale italiano
 Falso in bilancio – reato
 Falso storico – documento formalmente o apparentemente genuino, in realtà contenente dati inesatti o inventati oppure prodotto in epoca diversa da quella pretesa o presunta
 Falso filatelico – falsificazione a scopo di frode di un francobollo
 Falso – album discografico dei Punkreas
Falso – canzone del gruppo rap Cor Veleno contenuta nell'album Buona pace
Falso legale o "legal fake" – Quando un'azienda registra un marchio simile ad uno già esistente su un territorio dove il marchio originale e famoso non ha ancora effettuato la registrazione e nel frattempo imita o è fortemente ispirato dalla grafica dell'originale.
Falso positivo e Falso negativo – tipi di errore in un test statistico

Note

Pagine correlate 
Falsario